Giovanni Delfino ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Delfino (Dichter), italienischer Dichter 
 Giovanni Delfino (Maler) (* 1921), italienischer Maler 
 Giovanni Delfino (Fußballspieler) (* 1936), italienischer Fußballspieler 
 Giovanni Pietro Delfino († um 1580), griechischer Geistlicher, Bischof von Cefalonia e Zante

Siehe auch:

 Giovanni Dolfin